Чемпіонат Північної Ірландії з футболу 2018—2019 — 118-ий сезон чемпіонату Північної Ірландії з футболу. Титул чемпіона за три тури до фінішу здобув Лінфілд.

Клуби

Турнірна таблиця

Результати 
1 - 22 тури

23 - 33 тури

Перша група

Друга група

Лідери чемпіонату

Плей-оф (Ліга Європи УЄФА) 
Півфінали

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 травня 2019

|}

Фінал

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 травня 2019

|}

Стикові матчі 
Півфінал

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 квітня 2019

|}

Фінал

|}

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Чемпіонат Північної Ірландії на fifa.com  
 Чемпіонат Північної Ірландії на soccerway 

2019
Північна Ірландія
Північна Ірландія